Il existe deux batailles qui portent le nom de Combat d'Arlon et qui se sont déroulées à Arlon (Belgique) :
 celle sous la révolution en 1793 ;
 celle sous la révolution en 1794.